Antiphon steht für:

 Antiphon (Musik), Wechselgesang in der Kirchenmusik
 Antiphon (Gattung), Heuschreckengattung
 Antiphon-Maler, griechischer Vasenmaler

Antiphon ist der Name folgender Personen:
 Antiphon von Rhamnus (um 480 v. Chr.–411 v. Chr.), griechischer Redner und Politiker
 Antiphon (Sophist), griechischer Philosoph und Sophist, möglicherweise identisch mit dem Redner
 Antiphon (Platon) (nach 423 v. Chr.–??), Halbbruder des Philosophen Platon

Siehe auch:
 Antiphonitis, Kirche im Bezirk Kyrenia, Zypern